Streichquartett d-Moll steht für:

 Streichquartett d-Moll (Sibelius) von Jean Sibelius (1909)
 Streichquartett d-Moll (Mozart) von Wolfgang Amadeus Mozart (1785)